Dinnington Town FC (celým názvem: Dinnington Town Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve vesnici Dinnington v metropolitním hrabství South Yorkshire. Založen byl v roce 2000. Od sezóny 2014/15 hraje v Central Midlands League North Division (11. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou černá a žlutá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Phoenix Park s kapacitou 2 000 diváků.

Získané trofeje 

 Central Midlands League Cup ( 2× )
 2002/03, 2005/06
 Northern Counties East League Cup ( 1× )
 2009/10

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 3. předkolo: 2007/08
 FA Vase
 1. kolo: 2006/07, 2009/10, 2011/12

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 2000–2002: Central Midlands League (Premier Division)
 2002–2006: Central Midlands League (Supreme Division)
 2006–2008: Northern Counties East League (Division One)
 2008–2011: Northern Counties East League (Premier Division)
 2011–2014: Northern Counties East League (Division One)
 2014– : Central Midlands League (North Division)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 Profil klubu na Football Club History Database 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 2000
Sport v Yorkshiru